Berkelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Justus Berkelmann (1678–1743), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent der Generaldiözesen Alfeld und Grubenhagen
 Theo Berkelmann (1894–1943), deutscher NS-Politiker, SS-Obergruppenführer und General der Polizei

Siehe auch:
 Berckelmann